Катакана (-{片仮名 [Katakana]}-; буквално „делимичне кане") је јапански слоговник, једно од четири јапанска писма (остала су Хирагана, Канђи и Ромађи).

Катакана је карактеристична по кратким и геометријским потезима и најједноставније је од јапанских писама

Употреба 
Катакана се користи за:
 Наглашавање, слично курзиву у српском језику.
 Ономатопејске речи, као што је хии (ヒ -{[hii]}-) што значи „уздах”.
 Имена животиња и врста биљака.	
 Транскрипцију речи из страних језика (званих гаираиго). На пример, телевизија се каже тереби (テレビ -{[terebi]}-). Стране речи се често пишу са средњом тачком (•) која раздваја речи.

Катакана

Основни катакана знаци 
Следећа табела представља све слогове Катакане заједно са изговором према Хепбурн систему:
{| border=0  width=100%
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="8"|Сет стандардних катакана знакова (знакови обојени црвено су избачени):
|-bgcolor="#BECFEB" valign=top align="center"
|ア  a – а 
|イ  i – и
|ウ  u – у
|エ  e – е
|オ  o – о
|bgcolor="#D4D4D4" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|カ  ka – ка
|キ  ki – ки
|ク  ku – ку
|ケ  ke – ке
|コ  ko – ко
|bgcolor="#F3F5DE"|キャ  kya – кја
|bgcolor="#F3F5DE"|キュ  kyu – кју
|bgcolor="#F3F5DE"|キョ  kyo – кјо
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|サ  sa – са
|シ shi – ши
|ス  su – су
|セ  se – се
|ソ  so – со
|bgcolor="#F3F5DE"|シャ  sha – ша
|bgcolor="#F3F5DE"|シュ  shu – шу
|bgcolor="#F3F5DE"|ショ  sho – шу
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|タ ta – та
|チ chi - чи/ћи
|ツ tsu - цу
|テ te - те
|ト to - то
|bgcolor="#F3F5DE"|チャ cha - ча/ћа
|bgcolor="#F3F5DE"|チュ chu - чу/ћу
|bgcolor="#F3F5DE"|チョ cho - чо/ћо
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ナ na - на
|ニ ni - ни
|ヌ nu - ну
|ネ ne - не
|ノ no - но
|bgcolor="#F3F5DE"|ニャ nya - ња
|bgcolor="#F3F5DE"|ニュ nyu - њу
|bgcolor="#F3F5DE"|ニョ nyo - њо
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ハ ha - ха
|ヒ hi - хи
|フ fu - фу
|ヘ he - хе
|ホ ho - хо
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒャ hya - хја
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒュ hyu - хју
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒョ hyo - хјо
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|マ ma - ма
|ミ mi - ми
|ム mu - му
|メ me - ме
|モ mo - мо
|bgcolor="#F3F5DE"|ミャ mya - мја
|bgcolor="#F3F5DE"|ミュ myu - мју
|bgcolor="#F3F5DE"|ミョ myo - мјо
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ヤ ya - ја
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ユ yu - ју
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ヨ yo - јо
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ラ ra - ра
|リ ri - ри
|ル ru - ру
|レ re - ре
|ロ ro - ро
|bgcolor="#F3F5DE"|リャ rya - рја
|bgcolor="#F3F5DE"|リュ ryu - рју
|bgcolor="#F3F5DE"|リョ ryo - рјо
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ワ wa - ва/уа
|ヰ wi - ви/уи
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ヱ we - ве/уе
|ヲ wo - во/уо
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="4"|
|ン n - н
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ガ ga - га
|ギ gi - ги
|グ gu - гу
|ゲ ge - ге
|ゴ go - го
|bgcolor="#F3F5DE"|ギャ gya - гја
|bgcolor="#F3F5DE"|ギュ gyu - гју
|bgcolor="#F3F5DE"|ギョ gyo - гјо
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ザ za - за
|ジ ji - ђи
|ズ zu - зу
|ゼ ze - зе
|ゾ zo - зо
|bgcolor="#F3F5DE"|ジャ ja - ђа
|bgcolor="#F3F5DE"|ジュ ju - ђу
|bgcolor="#F3F5DE"|ジョ jo - ђо
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ダ da - да
|ヂ ji - ђи
|ヅ zu - зу
|デ de - де
|ド do - до
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|バ ba - ба
|ビ bi - би
|ブ bu - бу
|ベ be - бе
|ボ bo - бо
|bgcolor="#F3F5DE"|ビャ bya - бја
|bgcolor="#F3F5DE"|ビュ byu - бју
|bgcolor="#F3F5DE"|ビョ byo - бјо
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|パ pa - па
|ピ pi - пи
|プ pu - пу
|ペ pe - пе
|ポ po - по
|bgcolor="#F3F5DE"|ピャ pya - пја
|bgcolor="#F3F5DE"|ピュ pyu - пју
|bgcolor="#F3F5DE"|ピョ pyo - пјо
|-
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="8"|

Савремени катакана знаци 
Друга табела приказује савремене додатке катакана сету. Користе се да би приказали гласове из других језика.

|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|イェ ye - је
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ウィ wi - ви/уи
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ウェ we - ве/уе
|ウォ wo - во/уо|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ヴァ va - ва|ヴィ vi - ви|ヴ vu - ву|ヴェ ve - ве|ヴォ vo - во|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|シェ she - ше|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|ジェ je - ђе|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|チェ che - че/ће|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ティ ti - ти|トゥ tu - ту|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|テュ tyu - тју|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ディ di - ди|ドゥ du - ду|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|デュ dyu - дју|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ツァ tsa - ца|ツィ tsi - ци|bgcolor="#E9E9E9"|
|ツェ tse - це|ツォ tso - цо|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ファ fa - фа|フィ fi - фи|bgcolor="#E9E9E9"|
|フェ fe - фе|フォ fo - фо|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|フュ fyu - фју|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"|
|}

Катакана се такође користи за писање Аину језика; у том случају, сугласници након којих не следи самогласник се пишу са малим знаком за самогласник + у (у случају гласа ш, сугласник + и). Тако, на пример, мало プ представља глас п'''.

 Историја 

Катакана су развили ученици који су користили делове манјогана знакова за брзопис када су писали речи за које нису знали конеске знакове. Тако је, на пример, ка'' (カ) настало од левог дела знака 加, „увећати, појачати”.

Све до серије реформи спроведених након Другог светског рата, катакана се користила за окуригана у званичним документима и често у другим контекстима.

Катакана у Уникоду 
У Уникоду, Катакана се налази између U+30A0 и U+30FF.

Види још и... 
 Хирагана за објашњење о писаном систему.
 Јапански језик за изговор.
 Ромађи за упоредне системе писања латиницом.

Спољашње везе 

Писма

sv:Kana (skriftsystem)#Katakana